Katedralskolan kan syfta på:

Katedralskolan i Linköping
Katedralskolan i Lund
Katedralskolan i Skara
Rigas katedralskola
Tallinns katedralskola
Katedralskolan i Uppsala
Katedralskolan i Växjö
Katedralskolan i Åbo

Se även
Katedralskola – en skolform som uppkom under medeltiden  och övergick i Sverige till läroverk, sedermera gymnasieskola